Eriko bezeichnet:
 Eriko (Vorname), ein weiblicher japanischer Vorname 
 Eriko (Beru), ein Ort auf dem Atoll Beru, Kiribati